A Equipe Vietnamita de Copa Davis representa Vietnã na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Vietnam Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Vietnamita)

Vietna